Ertang bezeichnet:

 Ertang (Pingle) (二塘镇), Großgemeinde im Kreis Pingle im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Ertang (Weining) (二塘镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Ertang (Wuxuan) (二塘镇), Großgemeinde im Kreis Wuxuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Ertang (Hualong) (二塘乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Hualong in der chinesischen Provinz Qinghai
 Ertang (Jinxian) (二塘乡), Gemeinde im Kreis Jinxian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Ertang (Xiangshan) (二塘乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xiangshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China